Philippe Delerm (né en 1950), écrivain français ;
 Martine Delerm (née en 1950), écrivain et illustratrice française, principalement pour la jeunesse, épouse du précédent ; 
 Vincent Delerm (né en 1976), auteur-compositeur-interprète et auteur dramatique français, fils des précédents.

Homonymie de patronyme